Megarhogas maculipennis (Cameron), een schildwesp
 Megarhogas maculipennis (Chen & He), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing